Lisów è il nome delle seguenti località:
 Lisów – frazione della città polacca di Słubice
 Lisów – frazione del comune polacco di Skołyszyn